Нэнси Дрю: Клад Семи Кораблей (англ. Nancy Drew: Ransom of the Seven Ships) —  компьютерная игра-квест, 20 в серии «Нэнси Дрю». Создана в 2009 году компанией Her Interactive. Предыдущей частью серии является Привидение замка Маллой, а следующей — Записки чёрной кошки.

Геймплей

Сюжет 
Нэнси Дрю вновь приступает к расследованию запутанного и крайне загадочного дела. Отличная идея — провести пару деньков на одном из курортных островов Багамского архипелага. Море, солнце, замечательная компания. Но оказалось, что подруга, которая и организовала поездку, была похищена. Похититель требует, чтобы Нэнси отыскала утерянные сокровища — или несчастная Бесс никогда больше не вернется домой с курорта. Вот только преступник не учел, что Нэнси уже не раз одерживала верх в самых отчаянных ситуациях. Найти давний клад, разобраться с шантажистом и вернуть подругу — для неё лишь вопрос времени.

Видео 
 Официальный трейлер к игре 
 Официальный трейлер № 2 к игре

Персонажи 
 Бесс Марвин. Бесс очень влюбчивая, она общительна и способна сподвигнуть людей на любые поступки. Обладает отличным чувством стиля и бодрым нравом, её можно уговорить помочь Нэнси в любом деле. Но когда Бесс похищают на Острове Ужаса, уже она нуждается в помощи Нэнси.
 Джесс Фэйн. Джесс одна из лучших подруг Нэнси, которая уже давно стала частью её жизни. Она из тех, кто запоминает мельчайшие подробности и легко обходится с различной техникой. Когда похищают Бесс, она чувствует себя беспомощной, но все же берется за ремонт спутникового телефона.
 Джонни Ролл. Джонни застрял на Острове Страха и не может его покинуть пока не отремонтирует лодку, которая была разбита мартышками. Так как он на острове был значительно дольше, чем Нэнси и Джесс, то может он сможет помочь найти Бесс, либо же именно он стоит за её похищением?

Локации 
Даже супер-ищейка заблудилась бы на этом опасном острове. Предательская местность, подлые негодяи и опасные животные могут встретиться на каждом углу.
 Акулий плавник. Экотуризм. Расположен в защищенной бухте, этот тайничок — главное место отдыха всех туристов!
 Акулья бухта. Уединенный пляж на южном конце острова, называний в честь камня, напоминающего акулий плавник.
 Пальмовый пляж. Единственный пляж на острове, на котором розовый песок! Расположен на западной части острова — это идеальное место, чтобы наблюдать заход солнца.
 Скала летучих мышей. Самое высокое образование острова с различными пещерами, где обитают местные летучие мыши! Рай для альпиниста!
 Центр изучения приматов. Когда-то был одним из основных объектов, теперь уже закрытого, Dread Isle Primate Research Behavior Center. Но группы обезьян все ещё живут там!
 Синяя Бездна. Почему такое название? Да просто это огромная дыра в самом центре острова, наполненная кристально-чистой водой! Настолько огромная, что её отлично видно даже с воздуха!

Гид по Дикой Природе Острова Страха 
В игре Клад семи кораблей Нэнси отправляется на Остров Страха, что на Багамах, леса и пляжи которого являются пристанищем различных животных. Некоторые из них дружелюбные, временами даже полезные, в то время как другие несут смертельную опасность для ничего не подозревающего детектива. Поэтому приготовься к опасности и этот гид тебе в помощь!

Vervet Monkey — когда-то принимала участие в исследованиях по развитию умственных способностей приматов, под контролем учёных. Эти супер умные обезьяны знают о своей игривой натуре и о том, на сколько искусными воришками являются. Они озорные, но если научиться понимать их речь — то могут оказаться довольно таки полезными!

Осьминог — подводное существо, обитающее в рифах, смежных с островом. Прикосновение осьминога не опасно, при возникновении опасности несут смертельную угрозу, защищая себя.

Акула — Обширное Карибское Море является домом огромной популяции акул. Как показали исследования, они с легкостью находят выход из трудного положения, держатся стаями, любопытны. Лучше держись от них подальше — чтобы твое первое плавание не стало последним.

Желтогрудый амазонский попугай — правильно натренированные, эти птицы могут произносить множеств фраз. Всего несколько из них остались на острове, но и один из них может быть ценным союзником.

Отзывы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  игры на сайте Her Interactive.

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2009 года
Игры о Нэнси Дрю
Игры для Windows
Детективные компьютерные игры
Компьютерные игры, изданные Новым Диском
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive